Composer è la traduzione inglese di "compositore".

Composer può riferirsi a:

Musica 
 Composer – album di studio del 1996 di Cedar Walton
 The Composer – canzone del 1969 di Diana Ross & the Supremes tratta dall'album Let the Sunshine In
 Rubato Composer – software di composizione musicale

Informatica 
 Composer – gestore delle dipendenze per il linguaggio di programmazione PHP
 Mozilla Composer – componente del browser web Mozilla
 Netscape Composer – editor HTML WYSIWYG